Подли́пский — фамилия. Известные носители:
 Подлипский, Виктор Александрович (1913—1973) — инженер в области коммунального хозяйства, лауреат Государственной премии СССР.
 Подлипский, Олег Константинович — преподаватель МФТИ, известный деятель олимпиадного движения школьников по математике.

 Подлипска, София (1833—1897) — чешская писательница, младшая сестра романистки Каролины Светлой.

Примечания